Bosznia-Hercegovina
Podlug falu Sanski Most községben, az Una-Szanai kantonban

 Horvátország
Podlug falu Benkovac községben, Zára megyében